El nombre propio Arcadio hace referencia a varios artículos:

Personas
Arcadio (Flavius Arcadius), emperador del Imperio romano de Oriente
Arcadio de Antioquía, gramático griego
Arcadio de Mauritania, santo y mártir
Arcadio Arteaga, futbolista y entrenador
Arcadio Boyer Ramírez, pintor peruano
Arcadio Escobedo, comerciante, hacendado henequenero y político mexicano
Arcadio López Casanova, poeta y crítico literario
Arcadio López, futbolista argentino
Arcadio Maxilom, pedagogo filipino y héroe de la Revolución
Arcadio Ortega Muñoz, escritor
Arcadio Pardo, poeta y editor español
Arcadio Poveda Ricalde, astrónomo mexicano
Arcadio Romero Boelle, dibujante, publicista y pintor
Arcadio Zentella (desambiguación)
Félix Arcadio Montero Monge, abogado

Personajes ficticios
José Arcadio Buendía, personaje ficticio de la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez

Lugares
 De Arcadia
Foro de Arcadio

Véase también